Bernt Haas (Viena, 8 de abril de 1978) é um futebolista suíço, atuava como defensor, disputou o Euro 2004.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1978
Naturais de Viena
Futebolistas da Suíça
Futebolistas do Grasshopper Club
Futebolistas do Sunderland A.F.C.
Futebolistas do FC Basel
Futebolistas do West Bromwich Albion F.C.
Futebolistas do Sporting Club Bastiais
Futebolistas do 1. FC Köln
Futebolistas do FC St. Gallen
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2004